Eurotamandua (Еуротамандуа — „европски мравојед”) је изумрли род љускаваца из изумрле породице Eurotamanduidae, који је у периоду средњег еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Eurotamandua joresi је била масивна и снажна животиња, која је по свом изгледу наликовала на данашње врсте мравоједа из рода Tamandua. Одрасла јединака је била дужине од 86 до 90 cm (од чега је 36 cm била дужина репа). Ова врста је имала дуги савитљиви реп којег је користила као пети уд и дуге канџе на ногама. Средњи прст на предњим ногама је био издужен и служио је при разбијању мравињака и термитњака. Лобања ове врсте је била дуга 8,8 cm и у поређењу са остатком тјела је била мала. Њушка је била издужена и цјевастог облика, гдје је носна кост била дуга 3,7 cm и чинила је 42% дужине лобање. Доња вилица је била дуга 6,5 cm. Такође, ова врста је имала дуги љепљиви језик и није посједовала зубе у вилицама. За разлику од данашњих љускаваца, ова врста није била покривена са кератинским љускама већ са длаком, на што нам указују фосили ове врсте.

Понашање и палеоекологија 
Врста Eurotamandua joresi је била сисар који се хранио са различитим врстама мрава и термита, али понекад и са другим инсектима и њиховим ларвама. Настањивала је шуме Европе и била је способна да се пење и креће по дрвећу слично данашњим врстама мравоједа из рода Tamandua, користећи се својим канџама и репом.

Ова врста је знала гутати пјесак и складиштила га у свом желуцу, на што нам указују фосили ове врсте. Овај пјесак је користила при дробљењу хране у желуцу, слично као што то раде данашњи мравоједи и данашњи љускавци, јер ове животиње немају зубе у вилицама са којима би иначе дробили храну.

У популарној култури 
У првој епизоди BBC-јеве документарне серије "Шетња са звијерима", појављује се и врста Eurotamandua joresiа. За приказ овог сисара у епизоди су продуценти искористили архивску снимку мравоједа из род Tamandua, из разлога што ове животиње имају сличан изглед. Поред тога, врста Eurotamandua joresiа није имала битну улогу у нарацији епизоде.

Систематика

Историја класификације 
Врста Eurotamandua joresi је откривена 1974. године на фосилном налазишту Месел јама (на подручју општине Месел у близини града Дармштата, у Њемачкој), но научно је описана тек 1981. године. Од самог открића, тачан положај ове врсте је био непознат. Једно вријеме, ова врста је била уврштена као представник надреда Xenarthra или као близак сродник ове групе сисара, но у каснијим истраживањима је препозната као примитивни представник љускаваца (тј. реда Pholidota).

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Eurotamandua.

Временска распрострањеност рода Eurotamandua унутар реда Pholidota

Види још 
 Класификација сисара
 Љускавци (ред)

Референце

Литература 

 Wighart von Koenigswald (1981.) "Paleogeographical relationships of the vertebrate fauna from the old-age fossil deposit Messel near Darmstadt." Geological Yearbook Hessen 109, pp. 85-102.
 Gerhard Storch (1984.) "The ancient mammalian fauna from Messel - a paleobiogeographic puzzle." Natural Sciences 71, pp. 227-233
 Robert L. Carroll (1988.) "Vertebrate Paleontology and Evolution." W. H. Freeman and Company, New York, 
 Gerhard Storch and Hartmut Haubold (1989.) "Additions to the Geiseltal Mammalian Faunas, Middle Eocene: Didelphidae, Nyctiteriidae, Myrmecophagidae." Palaeovertebrata 19 (3)
 Gerhard Storch and Thomas Martin (1994.) "Eomanis krebsi, a new pangolin from the Middle Eocene of the Messel pit near Darmstadt (Mammalia: Pholidota). Berlin Geoscientific Treatises E 13, pp. 83–97
 Frederick S. Szalay and Friedemann Schrenk (1998.) "The Middle Eocene Eurotamandua and a Darwinian phylogenetic Analysis." Kaupia 7
 K. D. Rose (1999.) "Eurotamandua and Palaeanodonta: Convergent or related?." Palaeontologische Zeitschrift 73:395-401
 Gerhard Storch (2003.) "Fossil Old World "edentastes" (Mammalia)." Senckenbergiana biologica 83 (1), pp. 51-60
 Inés Horovitz, Gerhard Storch and Thomas Martin (2005.) "Ankle structure in Eocene pholidotan mammal Eomanis krebsi and its taxonomic implications." Acta Palaeontologica Polonica 50 (3), pp. 545–548
 Frédéric Delsuc and Emmanuel JP Douzery (2008.) "Recent advances and future prospects in xenarthran molecular phylogenetics." In: Sergio F. Vizcaíno and WJ Loughry (ed.): "The Biology of the Xenarthra." University Press of Florida, pp. 11-23
 Timothy J. Gaudin (2010.) "Pholidota". In Lars Werdelin and William Joseph Sanders (eds.) "Cenozoic Mammals of Africa". University of California Press, Berkeley, London, New York, pp. 599-602
 Kenneth D. Rose (2012.) "The importance of Messel for interpreting Eocene Holarctic mammalian faunas." Palaeobiology and Palaeoenvironments 92, pp. 631-647
 D. M. Alba, A. S. Hammond, V. Vinuesa and I. Casanovas-Vilar (2018.) "First record of a Miocene pangolin (Pholidota, Manoidea) from the Iberian Peninsula." Journal of Vertebrate Paleontology 38(1):e1424716

†
Изумрли сисари Европе